Säters gård kan syfta på:

Säters gård, Surahammars kommun
Säters gård, Säters kommun